From the Muddy Banks of the Wishkah — концертний альбом американського грандж-гурту Nirvana, випущений 1 жовтня 1996 року на лейблі DGC.

Список композицій

Позиції в чартах

Альбом

Сертифікації

Примітки 

Альбоми Nirvana